

Міждуріченське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Міждуріченське сільське поселення — сільське поселення, Пінезький район, Архангельська область